Allan Fiterman (São Paulo, 15 de junho de 1972) é um diretor de cinema e televisão brasileiro. Ficou conehcido por comandar a direção artística das novelas Quanto Mais Vida, Melhor! e Mar do Sertão, ambas da Rede Globo, e por dirigir o longa-metragem Berenice Procura, que narra o assassinato de uma mulher transgênero.

Filmografia

Trabalhos na televisão

Novelas

Séries e minisséries

Trabalhos no cinema

Referências 

Nascidos em 1972
Diretores